

Geografia 
 Regno Unito
Egremont – paese del Cumbria
Egremont – località di Wirral, Merseyside
 Stati Uniti d'America
Egremont – comune della contea di Berkshire, Massachusetts

Altro 
Conte di Egremont – titolo nobiliare di Pari di Gran Bretagna